Denis Pavlovitch Goloubev - en , et en anglais :  - (né le  à Magnitogorsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il débute en senior avec l'équipe réserve des Ak Bars Kazan dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe en 2008. Il joue son premier match dans la KHL avec cette équipe le  contre le HK Spartak Moscou.

Il remporte avec la Russie l'Universiade d'hiver 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il prend part à la Super Série Subway 2010. En , il est sélectionné en équipe de Russie B pour prendre part à un tournoi de l'Euro Ice Hockey Challenge en Slovénie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga || 75|| 26|| 38|| 64|| 101|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Ak Bars Kazan || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Bars || MHL || 39|| 20|| 38|| 58|| 96|| 9|| 7|| 17|| 17|| 18
|-
| 2010-2011 || Bars || MHL|| 30|| 21|| 21|| 42|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Ak Bars Kazan || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 5|| 0|| 2|| 2|| 8|| 9|| 0|| 7|| 7|| 43
|-
| 2011-2012 || Bars || MHL|| 6|| 2|| 5|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 22|| 0|| 0|| 0|| 11|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 23|| 8|| 5|| 13|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bars || MHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 52|| 3|| 6|| 9|| 26|| 18|| 3|| 1|| 4|| 14
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan || KHL || 31|| 0|| 3|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lada Togliatti || KHL || 55|| 6|| 5|| 11|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL ||27 ||2 ||2 ||4 ||27 ||3 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2015-2016|| Bars || VHL ||18 ||3 ||4 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| Ak Bars Kazan || KHL ||10 ||1 ||0 ||1 ||2 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2016-2017|| Bars || VHL ||26 ||2 ||14 ||16 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Ak Bars Kazan || KHL ||7 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2017-2018|| Bars || VHL ||18 ||6 ||11 ||17 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Amour Khabarovsk || KHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
| 2018-2019|| Amour Khabarovsk || KHL ||19 ||3 ||3 ||6 ||13 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2018-2019|| Sokol Krasnoïarsk || VHL ||28 ||6 ||10 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Amour Khabarovsk || KHL ||45 ||6 ||8 ||14 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Amour Khabarovsk || KHL || 52|| 9|| 16|| 25|| 36||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 49|| 10|| 7|| 17|| 36|| 5|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2022-2023 || Sibir Novossibirsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en juillet 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Sibir Novossibirsk